

Geografia 
 Oriol-en-Royans – comune francese

Onomastica 
 Oriol – nome proprio di persona Occitano e Catalano maschile

Persone 
 Eduard Oriol – calciatore spagnolo
 Giuseppe Oriol – sacerdote e santo spagnolo
 Joan Oriol – calciatore spagnolo

Pagine correlate 
 Orel
 Oriola
 Orioli
 Oriolo (disambigua)
 Oryol